Asparuchow ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Asparuchow (1943–1971), bulgarischer Fußballspieler
 Plamen Asparuchow (* 1960), bulgarischer Gewichtheber